Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2003 je sedemintrideseto svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, ki je potekalo med 2. in 16. februarjem 2003 v St. Moritzu, Švica, v petih disciplinah za moške in ženske.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Medalje po državah

Viri 
 Prvenstvo na FIS 

2003
2003 v športu
Športne prireditve v Švici
Šport v St. Moritzu